Doce de Octubre (span. für „12. Oktober“) steht für:

Orte:
 Doce de Octubre (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Doce de Octubre (Medellín), Stadtbezirk in Medellín, Kolumbien, genannt Comuna 6
 Departamento Doce de Octubre, Verwaltungseinheit in der Provinz Chaco, Argentinien

Sportvereine:
 12 de Octubre Football Club, Fußballverein aus Paraguay

Festlichkeiten:
 Fiesta Nacional de España
 Kolumbus-Tag